Луисијана има више значења:

 Луисијана (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Луисијана (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику